

Patronymes 
Golikov (masculin ; ) ou Golikova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Aleksandr Golikov (1952-), joueur de hockey sur glace russe.
 Filipp Golikov (1900-1980), commandant militaire soviétique.
 Tatiana Golikova (1966-), femme politique et ministre russe.
 Vladimir Golikov (1954-), joueur de hockey sur glace russe.

Patronyme russe